Dyne («дайн») — американизм, стилизованная форма передачи слова dynamics в названиях различных субъектов хозяйственной деятельности.

 Avidyne — прекратившая своё существование американская аэрокосмическая корпорация, базировавшаяся в Берлингтоне
 Calidyne — прекратившая своё существование американская компания-производитель промышленного оборудования, базировавшаяся в Винчестере, штат Массачусетс
 Cosmodyne — прекратившая своё существование американская компания-производитель наземного оборудования для ракетно-космической отрасли, базировавшаяся в Лос-Анджелесе и Торрансе
 Cyberdyne — вымышленная американская корпорация, в секретных лабораториях которой инженерами под руководством Майлза Беннета Дайсона был создан суперкомпьютер «Скайнет» и линия человекоподобных боевых роботов серии «T» уничтоживших человечество как господствующий биологический вид во вселенной «Терминатор» ()
 Cyberdyne Inc. — японская робототехническая компания, названная в честь вышеуказанной вымышленной корпорации
 Dynalectron — американская многоотраслевая военно-промышленная корпорация, занимающаяся широким спектром деятельности, от военной электроники и синтетических видов топлива до предоставления частных охранных услуг
 Dynell Electronics — прекратившая своё существование американская корпорация, базировавшаяся в Плейнвью и занимавшаяся производством электроники
 Electrodyne — прекратившая своё существование американская корпорация, базировавшаяся в Детройте и занимавшаяся производством электротехнической аппаратуры и кабелей
 Gyrodyne — американская компания-производитель пилотируемых и беспилотных винтокрылых летательных аппаратов военного назначения
 Plasmadyne — прекратившая своё существование американская компания-производитель электронной и электротехнической аппаратуры, базировавшаяся в Санта-Ане
 Rocketdyne — американская компания-производитель ракетных двигателей и торпедного вооружения
 Teledyne — американская многоотраслевая военно-промышленная корпорация, работавшая в сфере производства бронетехники, ракетно-космической техники и вооружения, и др.
 Teledyne Continental — двигателестроительное подразделение
 Teledyne Ryan — авиастроительное подразделение
 Transdyne — прекратившая своё существование американская компания-производитель радиоэлектроники, базировавшаяся в Элбертсоне

См. также 
 Dynamics